Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii w 1997 roku odbyły się 1 maja na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wybory wygrała opozycyjna Partia Pracy Tony’ego Blaira.

Partia Konserwatywna premiera Johna Majora po 18 latach rządów przeszła do opozycji.

Wyniki wyborów 

1997 w Wielkiej Brytanii
1997
Wielka Brytania